Соревнования по стрельбе на летних Олимпийских играх 1968 года прошли в Мехико с 18 по 23 октября. На этих Играх впервые соревновались в стрельбе женщины. Участвовали 351 спортсмен (348 мужчин и 3 женщины) из 62 стран, которые соревновались за 7 комплектов медалей.

Медали

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Медалисты

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований  

Соревнования на летних Олимпийских играх 1968
Стрелковый спорт в Мексике